Бує́-Сен-Поль () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 290 км на південний захід від Парижа, 75 км на північний захід від Пуатьє, 80 км на північ від Ніора.

Історія 

1 січня 2017 року Бує-Сен-Поль, Серсе i Массе було об'єднано в новий муніципалітет Валь-ан-Вінь.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 164 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 397,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Бує-Сен-Поль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бує-Сен-Поль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Де-Севр